Танса () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Танса () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Танса.
 Танса () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Белчешть.